Claudia Hämmerling (* 1954) – politico tedesco (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gerhard Hämmerling (1926-2006) – editore musicale tedesco
 Joachim Hämmerling (1901-1980) – botanico tedesco
 Konrad Haemmerling (pseudonimi: Arbiter Novus, Konrad von Köln, Konrad Merling, Curt Moreck, Beatus Rhein, Kurt Romer, Sigbert Romer; 1888-1957) – scrittore tedesco